Натуральне число 1667
 1667 рік до нашої ери
 1667 рік нашої ери